Švicarska garda je lahko:
 Papeška švicarska garda
 Savojska švicarska garda
 Pruska švicarska garda
 Toskanska švicarska garda
 Saška švicarska garda
 Neapeljska švicarska garda
 Nizozemska švicarska garda
 Habsburška švicarska garda